ZGF steht als Abkürzung für:

 Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau, Bremer Landesbehörde für die Frauengleichstellung
 Zeitgeschichtliches Forum Leipzig, ein Museumsstandort der Stiftung Haus der Geschichte
 Zoologische Gesellschaft Frankfurt, international tätige Naturschutzorganisation mit Sitz in Frankfurt am Main 

Zgf steht für:
 Zugsführer, Mannschaftsdienstgrad beim Österreichischen Bundesheer

Abkürzung